Clarence – miasto w Australii, w stanie Nowa Południowa Walia
 Clarence – gmina w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja
Miejscowości w USA:
 Clarence – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Cedar
 Clarence – wieś w stanie Luizjana, w parafii Natchitoches
 Clarence – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Shelby
 Clarence – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Erie
 Clarence – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Erie
 Clarence – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Centre
Gminy w USA:
 Clarence (ang. Clarence Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Barton
 Clarence (ang. Clarence Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Calhoun
 Clarence (ang. Clarence Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Erie

Wyspa:
 Clarence

Rzeki:
 Clarence (rzeka w Australii)
 Clarence (Kanada/USA)
 Clarence (Nowa Zelandia)
 Clarence (Francja)
 
Rozrywka:
 Clarence (serial animowany)

Zobacz też:
 Książę Clarence

es:Clarence Center